Comiat:
 Comiat (Komjádpataka), o localitate în județul Harghita, Transilvania, România
 Râu
 Râul Comiat (Komját-pataka), un curs de apă, afluent al râului Trotuș

Vezi și 
 Comeat (Komjáth), Timiș
 Comșești (Comițig, Komjátszeg), Cluj
 Komját, Komjáth
 Komjáti (Komjáthi, Komjáthy)
 Komjáti
 Comșa

Toponime românești